U 132 oder U-132 bzw. U132 steht für:

 SM U 132, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 132 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 132, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-132, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung